Clementine (2004) — do realizador Kim Du-yeong
 Clementine (2019) — da realizadora Lara Gallagher
 Clementine (canção) — da cantora Halsey
 Clementine (sonda espacial) — sonda espacial da NASA
 Clementine (software) — reprodutor de áudio multiplataforma

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música
Desambiguações de tecnologia